Duo Fênix foi um duo instrumental brasileiro formado em 1986 pelos pianistas Delia Fischer e Claudio Dauelsberg. Lançou em 1988 pela BMG Ariola, o primeiro disco homônimo de trabalho.

O duo desligou-se em 1990.

Bandas do Brasil
Bandas formadas em 1986
Bandas de jazz
Bandas de música popular brasileira